Franciszek z Asyżu – włoski święty katolicki (1181–1226)

Filmy 
 Franciszek z Asyżu – film włoski z 1961 roku
 Franciszek z Asyżu – film włoski z 1966 roku
 Święty Franciszek z Asyżu – film włoski z 2002 roku